Арнау́тский диале́кт (арванитский язык) — один из диалектов албанского языка, на котором традиционно говорят арнауты Греции. В то время как все лингвисты единодушно считают арнаутский диалектом албанского, сами арнауты часто считают себя греками и термин «албанский» к своему языку не прилагают, считая, что это ставит под сомнение их греческую идентичность.

Характеристики 
Арнаутский диалект разделяет многие черты с тоскским диалектом, на котором говорят в южной Албании. Тем не менее, он подвергся влиянию греческого языка в области лексики и фонологии. В то же время арнаутский диалект сохранил некоторые консервативные черты, которые были утрачены тоскским диалектом. Например, он сохранил в определённых слогах стечения, которые были упрощены в современном албанском языке (в арнаутском gljuhë — язык, а в стандартном албанском gjuhë). В последнее время лингвисты заметили признаки ускоренного структурного сближения с греческим и структурного упрощения, которые были истолкованы как «истощение» языка, то есть последствия, ведущие к вымиранию языка.

Образцы

Элементы грамматики 
Грамматические примеры:

Местоимения

Парадигмы глагола

Сравнение с другими формами албанского

Некоторые общие фразы 
Flet fare arbërisht? — Вы говорите по-арнаутски? 
Flas shumë pak. — Я говорю очень мало. 
Je mirë? — Здоров ли ты? 
Jam shumë grazi. — Я здоров. 
Se ben, e mir? — Как поживаешь? 
Si varene? Shum mir. — Как дела? Очень хорошо, спасибо. 
Si ishtë on v? — Как твой отец? 
Edhe u varene shum mir. — Он работает хорошо. 
Thuai te faljtura. — Передавайте ему мои наилучшие пожелания. 
Gruaja jote si ishtë? — А как насчёт вашей жены? 
Nani edhe ajo, ishtë mir, ja shkoi sëmunda se kej. — Теперь она тоже нормально, болезнь заканчивается. 
Si thuash tet eli, ro delat, te vemi nestrë presmë drju, mne mar pe telefon. — Скажи отцу, если он завтра пойдёт рубить дрова, пусть позовёт меня по телефону.

Письменность 
Для арнаутского диалекта используется как латинизированный албанский алфавит, так и алфавит на основе греческого.

Буквы B b либо Ƃ b и D d заимствованы из латинского алфавита. Также используется буква Ϳ ϳ, основанная на латинской J.

Примечания

Ссылки 
 Ethnologue Languages Of The World | Albanian, Arvanitika 
 The Linguistic Construction of Self and Other in the case of an Arvanitika Speech Village in Greece. A Sociolinguistic Study 
 Η Καινή Διαθήκη Δίγλωττος τουτέστι Γραικική και Αλβανιτική (1827) 
 Η Καινή Διαθήκη Δίγλωττος τουτέστι Γραικική και Αλβανιτική (1858) 

Языки Греции
Албанский язык